San Francesco Vecchio ima više značenja:
 San Francesco Vecchio, Mantua
 San Francesco Vecchio, Rieti